Le Diable blanc est le surnom donné à Hadji Murad (1795-1852), popularisé par la nouvelle Hadji-Mourat (1912) de Léon Tolstoï, qui a lui-même été adapté au cinéma :
 Le Diable blanc (Der weiße Teufel), film allemand d'Alexandre Volkoff sorti en 1930 ;
 Le Diable blanc (Il diavolo bianco), film italien de Nunzio Malasomma sorti en 1947.

Voir aussi